Forsyth é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Forsyth (Carolina do Norte)
Condado de Forsyth (Geórgia)

Desambiguação